Die Ammenhaiartigen (Orectolobiformes) werden auch Teppichhaiartige genannt und sind eine Ordnung der Haie (Selachii). Zu den Ammenhaiartigen gehört der Walhai (Rhincodon typus), der größte Hai und der größte Fisch der Gegenwart.

Merkmale 
Alle Ammenhaiartigen besitzen zwei stachellose Rückenflossen, eine Afterflosse, ein Spritzloch und fünf, relativ kleine Kiemenspalten, von denen die letzten zwei bis vier hinter dem Ansatz der Brustflosse liegen. Die Augen stehen bei vielen Arten weit oben auf dem Kopf. Das Maul ist relativ klein und steht meist deutlich vor den Augen. Die Nasenöffnungen sind oft mit Barteln versehen und stehen mit Nasalgruben in Verbindung.

Systematik 
Zu den Ammenhaiartigen gehören 45 Arten in 13 Gattungen, sieben Familien und zwei Unterordnungen.
 Ordnung Ammenhaiartige (Orectolobiformes)
 Unterordnung Parascyllioidei, Spritzloch klein, ohne Kiemenfilamente, fünfter Kiemenschlitz groß, Beginn der Afterflosse vor der zweiten Rückenflosse.
 Familie Kragenteppichhaie (Parascyllidae) (8 Arten)
 Unterordnung Orectoloboidei, Spritzloch mittelgroß bis groß, mit Kiemenfilamente, fünfter Kiemenschlitz mittelgroß, Beginn der Afterflosse hinter der zweiten Rückenflosse.
 Überfamilie Orectoloboidea
 Familie Blindhaie (Brachaeluridae) (2 Arten)
 Familie Teppichhaie (Orectolobidae) (12 Arten)
 Überfamilie Hemiscylliioidea
 Familie Bambushaie (Hemiscylliidae) (17 Arten)
 Familie Zebrahaie (Stegostomatidae) (monotypisch)
 Familie Ammenhaie (Ginglymostomatidae) (4 Arten)
 Familie Walhaie (Rhincodontidae) (monotypisch)

Die wahrscheinlichen verwandtschaftlichen Zusammenhänge gibt folgendes Kladogramm wieder, aus dem folgt, dass es sich bei den Ammenhaien um ein paraphyletisches Taxon in Bezug auf den Zebrahai und den Walhai handelt:

Literatur 
 Joseph S. Nelson, Terry C. Grande, Mark V. H. Wilson: Fishes of the World. John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 2016, ISBN 978-1-118-34233-6.

Einzelnachweise

Weblinks